Gatling peut désigner :
 Chris Gatling (1967-), joueur américain de basket-ball 
 Richard Jordan Gatling (1818-1903), l'inventeur de la mitrailleuse du même nom
 Gatling (logiciel),  un outil open-source de test de charge et de performance pour applications web
 la mitrailleuse Gatling, première mitrailleuse efficace, mise au point en 1861;